|-
| 190601 - ||  || 31 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190602 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190603 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190604 - ||  || 31 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190605 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190606 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190607 - ||  || 31 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190608 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190609 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190610 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190611 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190612 - ||  || 3 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190613 - ||  || 2 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190614 - ||  || 3 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190615 - ||  || 6 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190616 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190617 - ||  || 19 noiembrie 2000 ||  || 
|-
| 190618 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190619 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190620 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190621 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190622 - ||  || 25 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190623 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190624 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190625 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190626 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190627 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190628 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190629 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190630 - ||  || 27 noiembrie 2000 || Haleakalā || NEAT
|-
| 190631 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190632 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190633 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190634 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190635 - ||  || 29 noiembrie 2000 || Haleakalā || NEAT
|-
| 190636 - ||  || 27 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190637 - ||  || 30 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190638 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190639 - ||  || 25 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190640 - ||  || 25 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190641 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190642 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190643 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190644 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190645 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190646 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190647 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190648 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190649 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190650 - ||  || 5 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190651 - ||  || 7 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190652 - ||  || 7 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190653 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190654 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190655 - ||  || 22 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190656 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190657 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190658 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190659 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190660 - ||  || 28 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190661 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190662 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190663 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190664 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190665 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190666 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190667 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190668 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190669 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190670 - ||  || 5 ianuarie 2001 || Oaxaca || 
|-
| 190671 - ||  || 3 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190672 - ||  || 5 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190673 - ||  || 15 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190674 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190675 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190676 - ||  || 20 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190677 - ||  || 24 ianuarie 2001 || Haleakalā || NEAT
|-
| 190678 - ||  || 29 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190679 - ||  || 28 ianuarie 2001 || Haleakalā || NEAT
|-
| 190680 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190681 - ||  || 1 februarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190682 - ||  || 2 februarie 2001 || Haleakalā || NEAT
|-
| 190683 - ||  || 12 februarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190684 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190685 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190686 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190687 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190688 - ||  || 27 februarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190689 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190690 - ||  || 16 februarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190691 - ||  || 4 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190692 - ||  || 2 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190693 - ||  || 14 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190694 - ||  || 15 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190695 - ||  || 16 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190696 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190697 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190698 - ||  || 20 martie 2001 || Haleakalā || NEAT
|-
| 190699 - ||  || 21 martie 2001 || Haleakalā || NEAT
|-
| 190700 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-